Supercoppa belga 2012 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa belga 2012 – torneo di pallavolo maschile